Operacija Kočija (izvirno Operation Chariot) je lahko:
  Operacija Kočija (1942) 
  Operacija Kočija (1958)